Die Saison 1993/94 war die 49. Saison der dänischen 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es war nach der dänischen Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball.

Modus 
Die Liga wurde in drei Runden abgehalten. Die erste Runde fand im Herbst 1993 statt. In dieser spielten zehn Mannschaften in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander.

Die ersten sechs spielten im Frühling 1994 in der zweiten Runde zusammen mit den letzten beiden aus der ersten Runde der Superliga 1993/94 um die Teilnahme an der Superliga 1994/95.

In der Relegationsrunde spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 und 9 der Herbstrunde mit den drei Vorrundenbesten der 2. Division West und Ost gegen den Abstieg. Die Mannschaften auf den Plätzen 8 und 10 (Frem und B 1909) wurden nach dem Konkurs in die vierte Liga (Dänemarkserie) verbannt.

Herbst 1993

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Frühling 1994

Abschlusstabelle 
Die ersten sechs der Herbstrunde spielten zusammen mit den letzten beiden (Næstved und Viborg) aus der ersten Runde der Superliga 1993/94 um die Teilnahme an der Superliga 1994/95.

Die Mannschaften erhielten je nach Platzierung aus der ersten Runde zwischen 3 (6. Platz) und 8 (1. Platz) Bonuspunkte. Die letzten beiden Mannschaften aus der dänische Superliga erhielten 7 bzw. 8 Bonuspunkte.

Kreuztabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle 
Die Mannschaften auf den Plätzen 7 und 9 der Herbstrunde 1993 spielten mit den drei Vorrundenbesten der 2. Division West und Ost gegen den Abstieg.

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1993 94
Danische 1 Division 1993/94